České Budějovice – città in Boemia Meridionale
 Moravské Budějovice – città nella regione di Vysočina